Волконоша () — деревня в Новогрудском районе Гродненской области Республики Беларусь. Входит в состав Ладеникского сельсовета.

Население 
 2009 год — 3 человека

Населённые пункты Новогрудского района